Die 4. Handball-Europameisterschaft der Frauen fand vom 8. bis zum 17. Dezember 2000 in Rumänien statt. Den Titel gewann die Mannschaft aus Ungarn, Deutschland belegte den neunten Platz und Österreich Platz zwölf.

Teilnehmer

Austragungsorte 
Die Spiele der Europameisterschaft wurden in den folgenden beiden Städten ausgetragen:
 Bukarest
 Râmnicu Vâlcea

Vorrunde

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A wurden in Râmnicu Vâlcea ausgetragen.

Gruppe B 
Alle Spiele der Gruppe B fanden in Bukarest statt.

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden in Bukarest ausgetragen.

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Endstand

Weblinks 
 Turnier auf eurohandball.com

Europameisterschaft Frauen
2000
Europameisterschaft Frauen 2000
Sportveranstaltung in Bukarest
Sport (Râmnicu Vâlcea)